Jméno Balduin V. (francouzsky Baudouin) nosilo v historii více vládců:

 Balduin V. Jeruzalémský (1177–1186) – jeruzalémský král
 Balduin V. Flanderský († 1067) – flanderský hrabě
 Balduin V. Henegavský (1150–1195) – henegavský hrabě

Rozcestníky - panovník